Тенамастлан има више значења:

 Општина Тенамастлан (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Тенамастлан (Тенамастлан, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику